Джордж Томас:
 Томас, Джордж Алан (1881—1972) — британский шахматист.
 Томас, Джордж Генри (1816—1870) — американский генерал времён гражданской войны; участник американо-мексиканской войны.
  (1909—1997) — британский политик, спикер Палаты общин (1976—1983).